Пота́пенко — українське прізвище, утворене від особового імені Потап.

Відомі носії 
 Потапенко Андрій Ілліч ( 1925) — заслужений художник України, майстер пейзажу.
 Потапенко Валерій Іванович ( 1963) — український сценарист і продюсер.
 Потапенко Валерій Миколайович ( 1958) — колишній голова адміністрації Ненецького автономного округу.
 Потапенко Василь Васильович — бандурист.
 Потапенко Віталій Миколайович ( 1975) — український баскетболіст та тренер.
 Потапенко Володимир Дмитрович ( 1968) — український колекціонер-ніковіліст.
 Потапенко Володимир Олегович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Потапенко В'ячеслав Опанасович (1863/1864)—1937) — український письменник і актор.
 Потапенко Георгій Йосипович (1889—1982)  — український ботанік, професор.
 Потапенко Ігнатій Миколайович (1856—1929) — письменник, драматург.
 Потапенко Микола Семенович (1913—1943) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Потапенко Олександр Іванович ( 1952) — український вчений, кандидат педагогічних наук, професор.
 Потапенко Олександр Олександрович (1970—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Потапенко Олексій Андрійович («Потап») ( 1981) — український поп- і реп-співак.
 Потапенко Олексій Володимирович (1978—2014) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Потапенко Олексій Григорович ( 1939) — український живописець.
 Потапенко Петро Аврамович (1914—1999) — український бандурист, хоровий диригент.
 Потапенко Пилип Олексійович (1922—1943) — учасник Німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Потапенко Сергій Вікторович (1953) — суддя Верховного суду Росії, Судової колегії з цивільних справ Верховного суду Росії.
 Потапенко Сергій Іванович (бл. 1950) — український мовознавець, завідувач кафедри германської філології, доктор філологічних наук, професор НДУ ім. М. Гоголя, член Європейської асоціації лінгвістів (Societas Linguistica Europaea), Міжнародної прагматичної асоціації (International Pragmatics Association), Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики.
 Потапенко Яків Іванович (1904—1975) — радянський вчений у галузі агробіології, селекції та агротехніки винограду, заслужений діяч науки РРФСР.
 Потапенко Ярослав Олександрович (1975—2016) — український історик, доктор історичних наук, професор кафедри Історії та культури України Університету Григорія Сковороди в Переяславі, учасник Революції гідності.

Див. також 
 Потапов
Українські прізвища
Прізвища на -енко